A kifejezés a következőkre utalhat:
Pernyepuszta, Somogyapáti tartozéka;
Pernyepuszta, Petőfibánya korábbi elnevezése.